

Persone 
 Pedro García Aspillaga (19??-) – medico e politico cileno
 Pedro García Barreno (1943-) – medico spagnolo
 Pedro García Cabrera (1905-1981) – poeta e giornalista spagnolo
 Pedro García de Ambroa (s. XIII) – trovatore spagnolo
 Pedro García de Benavarre o Benabarre – pittore attivo in Spagna
 Pedro Andrés García (1758-1833) – militare e funzionario spagnolo
 Pedro García Ferrer (1583-1660) – pittore e architetto spagnolo
 Pedro Garcia Leal (1722-1780)
 Pedro García Pérez (1982) – lottatore spagnolo
 Pedro García Villegas (1973-)
 Pedro Alexandro García (1974-) – calciatore peruviano
 Pedro Francisco García (1968-) – pallanuotista spagnolo
 Pedro García Barros (1946-) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 Pedro J. García Prieto (19??-)
 Pedro Chappe García (1945-)
 Pedro García (1950-)
 Pedro García – pugile
 Pedro García – calciatore

Divisioni amministrative 
 San Pedro Garza García – città nello stato di Nuevo León, in Messico